Cotnam est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ira Delbert Cotnam (1883-1966), médecin et homme politique fédéral canadien

Toponyme

, communauté ontarienne de la municipalité de canton